Varvara (v azbuce: Варвара, ), jiná varianta Barbara (Barbora), je jméno více nositelek:

 Varvara Lepčenková – americká tenistka uzbeckého původu
 Varvara (zpěvačka) – ruská zpěvačka
 Varvara Stěpanovová – umělkyně
 Varvara Jakovlevová – jeptiška
 Varvara Baryševová – rychlobruslařka
 Varvara Massalitinovová – filmová herečka
 Varvara P. Meyová – primabalerína, instruktorka baletu, autorka
 Varvara von Engelhardt – šlechtična

Související články 
 Varvara

Externí odkazy 
 

Ženská jména